Витовский (Витовская) — фамилия. Известные носители:

 Витовский, Дмитрий Дмитриевич (1877—1919) — полковник Галицкой Армии, Госсекретарь Военных Дел ЗУНР.
 Витовский, Дмитрий Дмитриевич (1919—1947) — деятель Украинской повстанской армии, младший лейтенант ВВС СССР.
 Витовский, Осип Петрович (1796—1848) — генерал-майор, участник Кавказской войны

Витовская 
 Витовская, Ирма Григорьевна (род. 1974) — украинская актриса